Alefbet bezeichnet:
 Hebräisches Alphabet
 Alefbet (Plattform) eine Plattform für jüdische Religionswissenschaft